Behmer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Behmer (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Ernst Behmer (1875–1938), deutscher Schauspieler
 Eva Behmer (1909–1944), deutsche Schauspielerin
 Hans Behmer (1865–1926), deutsche Marine-Obergeneralarzt
 Hermann Behmer (1831–1915), deutscher Porträt-, Genre- und Historienmaler
 Hermann Fenner-Behmer (1866–1913), deutscher Maler
 Johann Christian Behmer, deutscher Jurist und Schriftsteller
 Marcus Behmer (1879–1958), deutscher Schrift- und Buchkünstler, Illustrator, Graphiker und Maler
 Markus Behmer (* 1961), deutscher Kommunikationswissenschaftler

Siehe auch:
 Bemer